Karpowka ist ein russischer (Карповка) und auch polnischer Orts- bzw. Flussname:
 in Russland:
 Karpowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (Klein Dumbeln, 1938–1946 Kleinkranichfelde, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Karpowka (Newa), Fluss im Newadelta

 in Polen:
 Karpówka, Ort in der Woiwodschaft Masowien, Powiat Radomski